Catella Swedish Open 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 5–13 lipca 2008 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 326 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Szwecji